Der Begriff Satzlehre bezeichnet:

 in der Linguistik den Aufbau von natürlichsprachlichen Sätzen, siehe Syntax
 in der Musiktheorie die Regeln, denen ein musikalischer Satz zu gehorchen hat, siehe Tonsatz

Siehe auch:
 Satzkunde